Fostoria ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fostoria (Alabama)
 Fostoria (Iowa)
 Fostoria (Kansas)
 Fostoria (Michigan)
 Fostoria (Ohio)
 Fostoria (Pennsylvania)
 Fostoria (Texas)

Fostoria ist Teil folgender Firmierungen:

 Fostoria Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fostoria Light Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller